Аподак — царь Харакены, вассального государства парфян, правивший с 124 по 104/103 год до н. э. Его предшественником был , а преемником — Тирей I.

Об Аподаке известно из отчеканенных в период его правления серебряных и бронзовых монет, причём некоторые из них имеют датировки. Таким образом, датированные монеты охватывают период с 110/109 по 104/103 год до н. э.

В 124 году до н. э. скончался Гиспасион, первый царь Харакены. После смерти правителя его вдова  попыталась возвести их несовершеннолетнего их сына на трон. Эти события известны из вавилонских клинописных текстов, в которых, однако, имя сына не упоминается.

Вполне возможно, что Аподак и является тем самым сыном Гиспасиона. Больше о его личности ничего неизвестно.

Литература 
 Monika Schuol: Die Charakene. Ein mesopotamisches Königreich in hellenistisch-parthischer Zeit. Steiner, Stuttgart 2000, ISBN 3-515-07709-X, (Oriens et Occidens 1), (Zugleich: Kiel, Univ., Diss., 1998), S. 220—221, 300—303.

Персоналии по алфавиту
Цари Харакены
Правители Азии II века до н. э.